Meeus steht für:

 (2213) Meeus, Asteroid des Hauptgürtels

Meeus ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Meeus (* 1928) belgischer Mathematiker, Astronom und Autor
 Jean Meeus (Eishockeyspieler), belgischer Eishockeyspieler
 Jordi Meeus (* 1998), belgischer Radrennfahrer